Кримок — село в Житомирській області
 Кримок — ботанічний заказник у Чернігівській області